Джанладзаро Санна (, род. 12 апреля 1960) — итальянский шахматист, мастер ФИДЕ.

Бронзовый призёр чемпионата Италии 1984 г.

В составе команды "Gruppo sportivo "Cavit" (Тренто) победитель командного чемпионата Италии 1986 г.

В составе сборной Италии участник трех шахматных олимпиад (1982, 1984 и 1990 гг.), командного чемпионата Европы 1989 г. (показал лучший результат на своей доске), командного чемпионата мира среди студентов 1981 г.

Участник юниорского чемпионата Европы 1979 / 80 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Дж. Санна на шахматных олимпиадах
 Выступления Дж. Санна в чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Дж. Санна в командных чемпионатах Европы
 Выступления Дж. Санна в командных чемпионатах мира среди участников до 26 лет
 Выступления Дж. Санна в Кубках европейских клубов

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам